Петровский уезд

 Петровский уезд (Саратовская губерния)
 Петровский уезд (Ярославское наместничество)
 Петровский уезд (Забайкальская губерния)